Соревнования по бобслею в двойках среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1984 в Сараево прошли 10 и 11 февраля на санно-бобслейной трассе Требевич.

Результаты 

27 из 28 запланировавших участвовать мужских двоек провели 4 заезда.

Источники 
 Official Olympic Report
 Sport Statistics — International Competitions Archive